

Промисел 
 Курач або вугляр — робітник промислу з випалювання деревного вугілля

Прізвище 

 Курач Валерій Адамович  — український військовик, полковник запасу, учасник російсько-української війни.
 Курач Василь Миколайович — український кінооператор.
 Курач Володимир Володимирович (6 вересня 1958) — український диригент, професор кафедри бандури та кобзарського мистецтва Київського Національного Університету культури і мистецтв (КНУКіМ).
 Курач Ігор Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курач Микола Андрійович — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Курач Тамара Миколаївна (27 лютого 1969 року) — український географ-картограф, кандидат географічних наук.
 Курач Юрій Володимирович (6 вересня 1958, Золочів) — український диригент; генеральний директор і художній керівник Національної заслуженої капели бандуристів України, Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України.

Українські прізвища